Plaats in Indonesië
 Sudimara (Tabanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de provincie Bali
 Sudimara (Cilongok), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java